Aguínskoie (Zabaikal), localitat del territori de Zabaikal, a Rússia
 Aguínskoie (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia